Erebos (mythologie), de Griekse god van de duisternis
Erebus (vulkaan), een van de vulkanen op Antarctica
Erebus (geslacht), een geslacht van nachtvlinders
HMS Erebus, een van de schepen van de expeditie van James Ross naar het Zuidpoolgebied (1839-1843)
Erebusbaai, een baai van de Rosszee